Boss – amerykański serial telewizyjny stworzony przez Farhada Safinię i nadawany przez stację Starz od 21 października 2011 do 19 października 2012 roku. W Polsce emitowany przez Filmbox Extra od 26 września 2012 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o Tomie Kane'ie, burmistrzu Chicago, u którego zostaje zdiagnozowane otępienie z ciałami Lewy’ego. Chcąc pozostać na stanowisku, postanawia ukrywać przed wszystkimi swoją chorobę. Jego współpracownicy, Kitty O’Neill i Ezra Stone, podejrzewają, że coś niepokojącego dzieje się z Kane'em, ale nie pytają go o to.

Obsada 
 Kelsey Grammer jako Tom Kane, burmistrz Chicago chory na otępienie z ciałami Lewy’ego
 Connie Nielsen jako Meredith Kane, żona Toma
 Hannah Ware jako Emma Kane, córka Toma
 Jeff Hephner jako Ben Zajac, skarbnik stanu Illinois i kandydat na gubernatora
 Kathleen Robertson jako Kitty O’Neill, bliska współpracownica Kane’a, kochanka Zajaca
 Martin Donovan jako Ezra Stone, doradca polityczny Kane’a
 Rotimi jako Darius, dealer narkotykowy, z którym Emma ma romans
 Troy Garity jako Sam Miller, dziennikarz polityczny w „The Sentinel”
 Jonathan Groff jako Ian Todd (sezon 2),  parweniusz, który chce wkupić się w łaski Kane’a
 Sanaa Lathan jako Mona Fredricks (sezon 2), nowa szefowa sztabu Kane’a

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Telewizyjne seriale polityczne
Programy telewizji Starz